Бермудський трикутник — район в Атлантичному океані, де нібито відбуваються таємничі зникнення морських і повітряних суден
 Бермудський трикутник (Вроцлав) — назва частини передмістя Вроцлаву
 Бермудський трикутник (Миколаїв) — один з районів міста Миколаїв, названий так через своє розташування всередині трикутника залізничних шляхів

Інше
 Таємниця бермудського трикутника (фільм) /  (Італія, Мексика, 1978 р.) — фільм режисера Рене Кардона молодшого.
 Бермудський трикутник (фільм, 1987) /  (Польща, 1987 р.) — фільм за оповіданням Джонатана Тренча
 Бермудський трикутник (фільм, 1996) /  (США, 1996 р.) — фільм режисера Єна Тойнтона
 Бермудський трикутник (фільм) /  (США, 2001 р.) — фільм режисера Крістіана Макінтайра
 Бермудський трикутник (міні-серіал) /  (США, Велика Британія, 2005 р.) — міні-серіал режисера Крейга Бекслі
 Бермудський трикутник (альбом) /  — восьмий студійний альбом гітариста-віртуоза, відомого під псевдонімом «Бакетхед» (), виданий в 2002 році лейблом «Catalyst».
 Бермудський трикутник (відеогра) /  — аркадна гра (стрілялка), випущена в 1987 р.